Himmelsachse steht für:
 Weltachse, zentrale Achse zwischen Himmel und Erde in kosmogonischen Mythen
 Erdachse, Rotationsachse der Erde